KOM (Közös Ország Mozgalom), Gulyás Márton által életre hívott magyar politikai-közéleti civil mozgalom
 Kom vagy Kum, más írásmóddal Qum: Irán egyik szent városa
 Kom, tartomány Iránban, székhelye Kom 
 Kom falu Horvátországban, Gračac községben, Károlyváros megyében
 FK Kom montenegrói labdarúgócsapat